Пра́йор ( или схожее по звучанию ) — англоязычная фамилия.

Известные носители:
 Прайор, Аарон (1955—2016) — американский боксёр.
 Прайор, Александер (род. 1992) — английский дирижёр и композитор.
 Прайор, Артур (1870—1942) — американский тромбонист и композитор.
 Прайор, Артур Норман (1914—1969) — новозеландский логик и философ.
 Прайор, Джордж (1862—1936) — британский минералог.
 Прайор, Дэвид (род. 1934) — американский политик, губернатор Арканзаса (1975—1979).
 Прайор, Кристи (род. 1988) — новозеландская сноубордистка.
 Прайор, Марк (род. 1963) — американский политик, сенатор от Арканзаса.
 Прайор, Мэдди (род. 1947) — английская певица.
 Прайор, Мэтью (1664—1721) — английский дипломат и поэт.
 Прайор, Ричард (1940—2005) — американский комик, актёр и сценарист.
 Прайор, Сара (1830—1912) — американская писательница и общественная деятельница.
 Прайор, Фредерик (1933—2019) — американский экономист.

См. также 
 Приор (значения)